Overlander steht für:

 eine Zugverbindung in Neuseeland, siehe Northern Explorer
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers T J Overlanders
 Overlander (Patriziergeschlecht), Amsterdamer Kaufmanns- und Patrizierfamilie

Overlander ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Overlander van Purmerland (1603–1678), Person des Goldenen Zeitalters der Niederlande
 Volkert Overlander (1570–1630), Bürgermeister von Amsterdam

Siehe auch:

 Overländer